La taxonomía actual de los gasterópodos es la revisión de Bouchet & Rocroi (2005).<ref name="TX_REF_BRFHPVW2005">Bouchet,P. & Rocroi,J.-P. (eds.); Frýda,J., Hausdorf,B., Ponder,W.F., Valdés,Á. & Warén,A.: "Classification and nomenclator of gastropod families"; Malacologia: International Journal of Malacology, 47(1-2); ConchBooks: Hackenheim, Germany; 2005; 397 pp; ISBN 3-925919-72-4; ; URL
</ref> 
La sistemática según Bouchet y Rocroi está reconocida 
como sistemática de referencia 
y sustituye la revisión anterior:
la Taxonomía de Ponder & Lindberg (1997).

La taxonomía de Bouchet & Rocroi (2005) es un paso más adelante
en dirección de taxonomías completamente filogenéticas. 
Taxonomías filogenéticas son tales que no usan más criterios
morfológicos para la categorización o
concluyen relaciones parentales de la cercanía morfológica de animales, 
sino que derivan taxone principalmente a base de 
investigaciones y comparaciones genéticos.

Pero todavía el estado ideal no ha sido alcanzado. 
Sino también la taxonomía de Bouchet & Rocroi (2005) tiene un carácter híbrido y 
basa en criterios tanto morfológicos como filogenéticos 
para definir sus taxones. 
Por eso tiene un carácter transitorio. 

Aparte, diversos taxones todavía no son nombrados. 
Para grupos de animales con taxones sin nombre todavía 
o bien no se podía probar su monofilía 
o bien la parafilia del grupo o de uno de sus subgrupos 
ya está conocido (y será dividió en el futuro). 
Solamente llevan nombres formales como grupo o grupo informal, 
porque el establecimiento permanente por un nombre propio no está 
justificado hasta ahora.

 Las categorías principales: clados, grupos y grupos informales 
 Un cladograma 

 Lista breve de grupos y grupos informales 
        Moluscos paleozoicos de posición incierta
        Clado             Patellogastropoda
        Clado             Vetigastropoda
        Clado             Cocculiniformia
        Clado             Neritimorpha
       Neritimorpha paleozoicos de posición incierta
       Clado                 † Cyrtoneritimorpha
       Clado                   Cycloneritimorpha
        Clado             Caenogastropoda
       Caenogastropoda de posición incierta
       Grupo informal          Architaenioglossa
       Clado                   Sorbeoconcha
       Clado                   Hypsogastropoda
      Clado                   Littorinimorpha
      Grupo informal          Ptenoglossa
      Clado                   Neogastropoda
        Clado             Heterobranchia
       Grupo informal          Niedere Heterobranchia
       Grupo informal          Opisthobranchia
      Clado                   Cephalaspidea
      Clado                   Thecosomata
      Clado                   Gymnosomata
      Clado                   Aplysiomorpha
      Grupo                   Acochlidiacea
      Clado                   Sacoglossa
      Grupo                   Cylindrobullida
      Clado                   Umbraculida
      Clado                   Nudipleura
     Clado                   Pleurobranchomorpha
     Clado                   Nudibranchia
    Clado                   Euctenidiacea
    Clado                   Dexiarchia
   Clado                   Pseudoeuctenidiacea
   Clado                   Cladobranchia
  Clado                   Euarminida
  Clado                   Dendronotida
  Clado                   Aeolidida
       Grupo informal          Pulmonata
      Grupo informal          Basommatophora
      Clado                   Eupulmonata
     Clado                   Systellommatophora
     Clado                   Stylommatophora
    Clado                   Elasmognatha
    Clado                   Orthurethra
    Grupo informal          Sigmurethra

 Taxonomía 
Abajo viene una lista más detallado. 
Se deja sangría solamente a familias y superfamilias.
A clados no se deja sangría, 
pero so rango en la jerarquía se nota por el font grande.

 Moluscos paleozoicos con posición incierta 
Existen solamente como fósiles.

 Posición incierta: todavía sin asociación ni a Gastropoda ni a Monoplacophora 
        no asociado a ninguna Superfamilia
 †     Khairkhaniidae
 †     Ladamarekiidae
 †     Metoptomatidae
 †     Patelliconidae
 †     Protoconchoididae
        Archinacelloidea
 †     Archinacellidae
 †     Archaeopragidae
        Pelagielloidea
 †     Pelagiellidae
 †     Aldanellidae
        Scenelloidea
 †     Scenellidae
 †     Coreospiridae
 †     Igarkiellidae
        Yochelcionelloidea
 †     Yochelcionellidae
 †     Stenothecidae
 †     Trenellidae

 Posición incierta: animales con conchas rotación isotrofica, Gastropoda o Monoplacophora? 
        Bellerophontoidea
 †     Bellerophontidae
 †     Bucanellidae
 †     Bucaniidae
 †     Euphemitidae
 †     Pterothecidae
 †     Sinuitidae
 †     Tremanotidae
 †     Tropidodiscidae

 Posición incierta: animales con conchas rotación anisotrofica, Gastropoda? 
        Euomphaloidea
 †     Euomphalidae
 †     Helicotomidae
 †     Lesueurillidae
 †     Omphalocirridae
 †     Omphalotrochidae
        Macluritoidea
 †     Macluritidae

 Taxa basal ciertamente dentro de las Gastropoda 
Existen solo como fósiles.
        no asociado a ninguna Superfamilia
 †     Anomphalidae
 †     Codonocheilidae
 †     Crassimarginatidae
 †     Holopeidae
 †     Isospiridae
 †     Opisthonematidae
 †     Paraturbinidae
 †     Planitrochidae
 †     Pragoserpulinidae
 †     Pseudophoridae
 †     Raphistomatidae
 †     Rhytidopilidae
 †     Scoliostomatidae
 †     Sinuopeidae
        Clisospiroidea
 †     Clisospiridae
 †     Onychochilidae
        Loxonematoidea
 †     Loxonematidae
 †     Palaeozygoleuridae
        Ophiletoidea
 †     Ophiletidae
        Straparollinoidea
 †     Straparollinidae
        Trochonematoidea
 †     Trochonematidae
 †     Lophospiridae

 Clado Patellogastropod] 
        Superfamilia    Patelloidea
       Familia         Patellidae
        Superfamilia    Nacelloidea
       Familia         Nacellidae
        Superfamilia    Lottioidea
       Familia         Lottiidae
       Familia         Acmaeidae
       Familia         Lepetidae
        Superfamilia    Neolepetopsoidea
       Familia         Neolepetopsidae
 †     Familia         Daminilidae
 †     Familia         Lepetopsidae

 Clado Vetigastropoda 
        no asociado a ninguna Superfamilia
       Familia         Ataphridae
       Familia         Pendromidae
 †     Familia         Schizogoniidae
  †     Superfamilia    Amberleyoidea
 †     Familia         Amberleyidae
 †     Familia         Nododelphinulidae
  †     Superfamilia    Eotomarioidea
 †     Familia         Eotomariidae
 †     Familia         Gosseletinidae
 †     Familia         Luciellidae
 †     Familia         Phanerotrematidae
        Superfamilia    Fissurelloidea
       Familia         Fissurellidae
        Superfamilia    Haliotoidea
       Familia         Haliotidae
 †     Familia         Temnotropidae
        Superfamilia    Lepetelloidea
       Familia         Lepetellidae
       Familia         Addisoniidae
       Familia         Bathyphytophilidae
       Familia         Caymanabyssiidae
       Familia         Cocculinellidae
       Familia         Osteopeltidae
       Familia         Pseudococculinidae
       Familia         Pyropeltidae
        Superfamilia    Lepetodriloidea
       Familia         Lepetodrilidae
       Familia         Clypeosectidae
       Familia         Sutilizonidae
  †     Superfamilia    Murchisonioidea
 †     Familia         Murchisoniidae
 †     Familia         Cheeneetnukiidae
 †     Familia         Hormotomidae
        Superfamilia    Neomphaloidea
       Familia         Neomphalidae
       Familia         Melanodrymiidae
       Familia         Peltospiridae
        Superfamilia    Pleurotomarioidea
       Familia         Pleurotomariidae
 †     Familia         Catantostomatidae
 †     Familia         Kittlidiscidae
 †     Familia         Phymatopleuridae
 †     Familia         Polytremariidae
 †     Familia         Portlockiellidae
 †     Familia         Rhaphischismatidae
 †     Familia         Trochotomidae
 †     Familia         Zygitidae
  †     Superfamilia    Porcellioidea
 †     Familia         Porcelliidae
 †     Familia         Cirridae
 †     Familia         Discohelicidae
 †     Familia         Pavlodiscidae
        Superfamilia    Scissurelloidea
       Familia         Scissurellidae
       Familia         Anatomidae
        Superfamilia    Seguenzioidea
       Familia         Seguenziidae
       Familia         Chilodontidae
 †     Familia         Eucyclidae
 †     Familia         Laubellidae
        Superfamilia    Trochoidea
       Familia         Trochidae
       Familia         Calliostomatidae
 †     Familia         Elasmonematidae
 †     Familia         Eucochlidae
 †     Familia         Microdomatidae
 †     Familia         Proconulidae
       Familia         Solariellidae
 †     Familia         Tychobraheidae
 †     Familia         Velainellidae
        Superfamilia    Turbinoidea
       Familia         Turbinidae
       Familia         Liotiidae
       Familia         Phasianellidae

 Clado     Cocculiniformia 
        Superfamilia    Cocculinoidea
       Familia         Cocculinidae
       Familia         Bathysciadiidae

 Clado Neritimorpha (= Neritopsina)
Contiene los Palaeozoico Neritomorpha en posición incierta 
y los clados Cyrtoneritimorpha y Cycloneritimorpha
        no asociado a ninguna Superfamilia
 †     Familia         Craspedostomatidae
 †     Familia         Pragoscutulidae
        Superfamilia    Nerrhenoidea
 †     Familia         Nerrhenidae
        Superfamilia    Oriostomatoidea
 †     Familia         Oriostomatidae
 †     Familia         Tubinidae
        Superfamilia    Palaeotrochoidea
 †     Familia         Palaeotrochidae
        Superfamilia    Platyceratoidea
 †     Familia         Platyceratidae

 Clado Cyrtoneritimorpha 
 †     Familia         Orthonychiidae
 †     Familia         Vltaviellidae

 Clado Cycloneritimorpha 
        Superfamilia    Helicinoidea
       Familia         Helicinidae
 †     Familia         Dawsonellidae
 †     Familia         Deaniridae
       Familia         Neritiliidae
       Familia         Proserpinellidae
       Familia         Proserpinidae
        Superfamilia    Hydrocenoidea
       Familia         Hydrocenidae
        Superfamilia    Neritoidea
       Familia         Neritidae
       Familia         Phenacolepadidae
 †     Familia         Pileolidae
        Superfamilia    Neritopsoidea
       Familia         Neritopsidae
 †     Familia         Cortinellidae
 †     Familia         Delphinulopsidae
 †     Familia         Plagiothyridae
 †     Familia         Pseudorthonychiidae
       Familia         Titiscaniidae
        Superfamilia    Symmetrocapuloidea
 †     Familia         Symmetrocapulidae

 Clado Caenogastropoda 
Contiene las Caenogastropoda con posición incierta, 
el grupo informal Architaenioglossa y 
los clados Sorbeoconcha, Hypsogastropoda.
        Caenogastropoda de posición incierta
 †     Familia         Plicatusidae
 †     Familia         Spanionematidae
 †     Familia         Spirostylidae
        Superfamilia    Acteoninoidea
 †     Familia         Acteoninidae
 †     Familia         Anozygidae
 †     Familia         Soleniscidae
        Superfamilia    Dendropupoidea
 †     Familia         Dendropupidae
 †     Familia         Anthracopupidae
        Superfamilia    Paleostyloidea
 †     Familia         Palaeostylidae
 †     Familia         Goniasmatidae
 †     Familia         Pithodeidae
        Superfamilia    Peruneloidea
 †     Familia         Perunelidae
 †     Familia         Chuchlinidae
 †     Familia         Imoglobidae
 †     Familia         Sphaerodomidae
        Superfamilia    Pseudomelanioidea
 †     Familia         Pseudomelaniidae
 †     Familia         Trajanellidae
        Superfamilia    Subulitoidea
 †     Familia         Subulitidae
 †     Familia         Ischnoptygmatidae
        Grupo           Zygopleuroide (evolucionando ver Cambios en la taxonomía desde la emisión (2005))
 †     Familia         Zygopleuridae
       Familia         Abyssochrysidae
 †     Familia         Polygyrinidae
 †     Familia         Protoculidae
       Familia         Provannidae
 †     Familia         Pseudozygopleuridae

 Grupo informal Architaenioglossa 
        Superfamilia    Ampullarioidea
       Familia         Ampullariidae
 †     Familia         Naricopsinidae
        Superfamilia    Cyclophoroidea
       Familia         Cyclophoridae
       Familia         Aciculidae
       Familia         Craspedopomatidae
       Familia         Diplommatinidae
 †     Familia         Ferussinidae
       Familia         Maizaniidae
       Familia         Megalomastomatidae
       Familia         Neocyclotidae
       Familia         Pupinidae
        Superfamilia    Viviparoidea
       Familia         Viviparidae
 †     Familia         Pliopholygidae

 Clado Sorbeoconcha 
        no asociado a ninguna Superfamilia
 †     Familia         Acanthonematidae
 †     Familia         Canterburyellidae
 †     Familia         Prisciphoridae
        Superfamilia    Cerithioidea
       Familia         Cerithiidae
       Familia         Batillariidae
 †     Familia         Brachytrematidae
 †     Familia         Cassiopidae
       Familia         Dialidae
       Familia         Diastomatidae
 †     Familia         Eustomatidae
 †     Familia         Ladinulidae
 †     Familia         Lanascalidae
       Familia         Litiopidae
 †     Familia         Madraxidae
       Familia         Melanopsidae
 †     Familia         Metacerithiidae
       Familia         Modulidae
       Familia         Pachychilidae
       Familia         Paludomidae
       Familia         Planaxidae
       Familia         Pleuroceridae
 †     Familia         Popenellidae
       Familia         Potamididae
 †     Familia         Procerothiidae
 †     Familia         Prostyliferidae
 †     Familia         Propupaspiridae
       Familia         Scaliolidae
       Familia         Siliquariidae
 †     Familia         Terebrellidae
       Familia         Thiaridae
       Familia         Turritellidae
        Superfamilia    Campaniloidea
       Familia         Campanilidae
       Familia         Ampullinidae
       Familia         Plesiotrochidae
 †     Familia         Trypanaxidae

 Clado Hypsogastropoda 
Contiene los clados  Littorinimorpha, Neogastropoda y los grupos informales Ptenoglossa.
         no asociado a ninguna Superfamilia
 †     Familia         Coelostylinidae
 †     Familia         Maturifusidae
 †     Familia         Pommerozygiidae
 †     Familia         Settsassiidae

 Clado Littorinimorpha 
        Superfamilia    Calyptraeoidea
       Familia         Calyptraeidae
        Superfamilia    Capuloidea
       Familia         Capulidae
        Superfamilia    Cingulopsoidea
       Familia         Cingulopsidae
       Familia         Eatoniellidae
       Familia         Rastodentidae
        Superfamilia    Cypraeoidea
       Familia         Cypraeidae
       Familia         Ovulidae
        Superfamilia    Ficoidea
       Familia         Ficidae
        Superfamilia    Littorinoidea
       Familia         Littorinidae
 †     Familia         Bohaispiridae
       Familia         Pickworthiidae
       Familia         Pomatiidae
 †     Familia         Purpurinidae
       Familia         Skeneopsidae
 †     Familia         Tripartellidae
       Familia         Zerotulidae
        Superfamilia    Naticoidea
       Familia         Naticidae
        Superfamilia    Pterotracheoidea
       Familia         Pterotracheidae
       Familia         Atlantidae
 †     Familia         Bellerophinidae
       Familia         Carinariidae
        Superfamilia    Rissooidea
       Familia         Rissoidae
       Familia         Amnicolidae
       Familia         Anabathridae
       Familia         Assimineidae
       Familia         Barleeiidae
       Familia         Bithyniidae
       Familia         Caecidae
       Familia         Calopiidae
       Familia         Cochliopidae
       Familia         Elachisinidae
       Familia         Emblandidae
       Familia         Epigridae
       Familia         Falsicingulidae
       Familia         Helicostoidae
       Familia         Hydrobiidae
       Familia         Hydrococcidae
       Familia         Iravadiidae
       Familia         Lithoglyphidae
 †     Familia         Mesocochliopidae
       Familia         Moitessieriidae
 †     Familia         Palaeorissoinidae
       Familia         Pomatiopsidae
       Familia         Stenothyridae
       Familia         Tornidae
       Familia         Truncatellidae
        Superfamilia    Stromboidea
       Familia         Strombidae
       Familia         Aporrhaidae
 †     Familia         Colombellinidae
 †     Familia         Pugnellidae
       Familia         Seraphsidae
       Familia         Struthiolariidae
 †     Familia         Thersiteidae
 †     Familia         Tylostomatidae
        Superfamilia    Tonnoidea
       Familia         Tonnidae
       Familia         Bursidae
       Familia         Laubierinidae
       Familia         Personidae
       Familia         Pisanianuridae
       Familia         Ranellidae
        Superfamilia    Vanikoroidea
       Familia         Vanikoridae
       Familia         Haloceratidae
       Familia         Hipponicidae
 †     Familia         Omalaxidae
        Superfamilia    Velutinoidea
       Familia         Velutinidae
       Familia         Triviidae
        Superfamilia    Vermetoidea
       Familia         Vermetidae
        Superfamilia    Xenophoroidea
       Familia         Xenophoridae
 †     Familia         Lamelliphoridae

 Grupo informal Ptenoglossa 
        Superfamilia    Epitonioidea
       Familia         Epitoniidae
       Familia         Janthinidae
       Familia         Nystiellidae
        Superfamilia    Eulimoidea
       Familia         Eulimidae
       Familia         Aclididae
        Superfamilia    Triphoroidea
       Familia         Triphoridae
       Familia         Cerithiopsidae
       Familia         Newtoniellidae

 Clado Neogastropoda 
        no asociado a ninguna Superfamilia
 †     Familia         Johnwyattiidae
 †     Familia         Perissityidae
 †     Familia         Sarganidae
 †     Familia         Speightiidae
 †     Familia         Taiomidae
 †     Familia         Weeksiidae
        Superfamilia    Buccinoidea
       Familia         Buccinidae
       Familia         Colubrariidae
       Familia         Columbellidae
       Familia         Fasciolariidae
       Familia         Nassariidae
       Familia         Melongenidae
        Superfamilia    Muricoidea
       Familia         Muricidae
       Familia         Babyloniidae
       Familia         Costellariidae
       Familia         Cystiscidae
       Familia         Harpidae
       Familia         Marginellidae
       Familia         Mitridae
 †     Familia         Pholidotomidae
       Familia         Pleioptygmatidae
       Familia         Strepsiduridae
       Familia         Turbinellidae
       Familia         Volutidae
       Familia         Volutomitridae
        Superfamilia    Olivoidea
       Familia         Olividae
       Familia         Olivellidae
        Superfamilia    Pseudolivoidea
       Familia         Pseudolividae
       Familia         Ptychatractidae
        Superfamilia    Conoidea
       Familia         Conidae
       Familia         Clavatulidae
       Familia         Drilliidae
       Familia         Pseudomelatomidae
       Familia         Strictispiridae
       Familia         Terebridae
       Familia         Turridae
        Superfamilia    Cancellarioidea
       Familia         Cancellariidae

 Clado     Heterobranchia 
Contiene los grupos informales Heterobranchia, 
Opisthobranchia y Pulmonata.

 Grupo informal "Heterobranchia baja" (= Allogastropoda) 
        no asociado a ninguna Superfamilia 
       Familia         Cimidae
 †     Familia         Dolomitellidae
 †     Familia         Heterosubulitidae
 †     Familia         Kuskokwimiidae
 †     Familia         Misurinellidae
       Familia         Orbitestellidae
       Familia         Tjaernoeiidae
       Familia         Xylodisculidae
        Superfamilia    Acteonoidea
       Familia         Acteonidae
 †     Familia         Acteonellidae
       Familia         Aplustridae
       Familia         Bullinidae
 †     Familia         Zardinellidae
        Superfamilia    Architectonocoidea
       Familia         Architectonicidae
 †     Familia         Amphitomariidae
 †     Familia         Cassianaxidae
        Superfamilia    Glacidorboidea
       Familia         Glacidorbidae
        Superfamilia    Mathildoidea
       Familia         Mathildidae
 †     Familia         Ampezzanildidae
 †     Familia         Anoptychiidae
 †     Familia         Gordenellidae
 †     Familia         Tofanellidae
 †     Familia         Trachoecidae
        Superfamilia    Nerineoidea
 †     Familia         Nerineidae
 †     Familia         Ceritellidae
 †     Familia         Nerinellidae
        Superfamilia    Omalogyroidea
       Familia         Omalogyridae
 †     Familia         Studraxidae
        Superfamilia    Pyramidelloidea
       Familia         Pyramidellidae
       Familia         Amathinidae
 †     Familia         Heteroneritidae
       Familia         Murchisonellidae
        Superfamilia    Ringiculoidea
       Familia         Ringiculidae
        Superfamilia    Rissoelloidea
       Familia         Rissoellidae
        Superfamilia    Streptacidoidea
 †     Familia         Streptacididae
 †     Familia         Cassianebalidae
        Superfamilia    Valvatoidea
       Familia         Valvatidae
       Familia         Cornirostridae
       Familia         Hyalogyrinidae
 †     Familia         Provalvatidae

 Grupo informal Opisthobranchia 
Contiene los clados Cephalaspidea, Thecosomata,
Gymnosomata, Aplysiomorpha, Sacoglossa, Umbraculida, 
Nudipleura y
los grupos Acochlidiacea y Cylindrobullida.

 Clado Cephalaspidea 
        Superfamilia    Bulloidea
       Familia         Bullidae
        Superfamilia    Diaphanoidea
       Familia         Diaphanidae
       Familia         Notodiaphanidae
        Superfamilia    Haminoeoidea
       Familia         Haminoeidae
       Familia         Bullactidae
       Familia         Smaragdinellidae
        Superfamilia    Philinoidea
       Familia         Philinidae
       Familia         Aglajidae
       Familia         Cylichnidae
       Familia         Gastropteridae
       Familia         Philinoglossidae
       Familia         Plusculidae
       Familia         Retusidae
        Superfamilia    Runcinoidea
       Familia         Runcinidae
       Familia         Ilbiidae

 Clado Thecosomata 
        Superfamilia    Cavolinioidea
       Familia         Cavoliniidae
       Familia         Limacinidae
 †     Familia         Sphaerocinidae
        Superfamilia    Cymbulioidea
       Familia         Cymbuliidae
       Familia         Desmopteridae
       Familia         Peraclidae

 Clado Gymnosomata 
        Superfamilia    Clionoidea
       Familia         Clionidae
       Familia         Cliopsidae
       Familia         Notobranchaeidae
       Familia         Pneumodermatidae
        Superfamilia    Hydromyloidea
       Familia         Hydromylidae
       Familia         Laginiopsidae

 Clado Aplysiomorpha (= Anaspidea) 
        Superfamilia    Aplysioidea
       Familia         Aplysiidae
        Superfamilia    Akeroidea
       Familia         Akeridae

 Grupo Acochlidiacea 
        Superfamilia    Acochlidioidea
       Familia         Acochlidiidae
        Superfamilia    Hedylopsoidea
       Familia         Hedylopsidae
       Familia         Ganitidae
       Familia         Livorniellidae
       Familia         Minicheviellidae
       Familia         Parhedylidae
       Familia         Tantulidae
        Superfamilia    Palliohedyloidea
       Familia         Palliohedylidae
        Superfamilia    Strubellioidea
       Familia         Strubelliidae
       Familia         Pseudunelidae

 Clado Sacoglossa 
 Subclado Oxynoacea 
        Superfamilia    Oxynooidea
       Familia         Oxynoidae
       Familia         Juliidae
       Familia         Volvatellidae

 Subclado Placobranchacea 
        Superfamilia    Placobranchoidea
       Familia         Placobranchidae
       Familia         Boselliidae
       Familia         Platyhedylidae
        Superfamilia    Limapontioidea
       Familia         Limapontiidae
       Familia         Caliphyllidae
       Familia         Hermaeidae

 Grupo Cylindrobullida 
        Superfamilia    Cylindrobulloidea
       Familia         Cylindrobullidae

 Clado Umbraculida 
        Superfamilia    Umbraculoidea
       Familia         Umbraculidae
       Familia         Tylodinidae

 Clado Nudipleura 
 Subclado     Pleurobranchomorpha 
        Superfamilia    Pleurobranchoidea
       Familia         Pleurobranchidae

 Subclado Nudibranchia 
Contiene los clados Euctinidiacea y Dexiarchia.
        no asociado a ninguna Superfamilia
       Familia         Rhodopidae

 Clado Euctenidiacea (= Holohepatica) 
Contiene los subclados Gnathodoridacea y Doridacea.

 Subclado Gnathodoridacea 
        Superfamilia    Bathydoridoidea
       Familia         Bathydorididae

 Subclado Doridacea 
        Superfamilia    Doridoidea
       Familia         Dorididae
       Familia         Actinocyclidae
       Familia         Chromodorididae
       Familia         Discodorididae
        Superfamilia    Phyllidioidea
       Familia         Phyllidiidae
       Familia         Dendrodorididae
       Familia         Mandeliidae
        Superfamilia    Onchidoridoidea
       Familia         Onchidorididae
       Familia         Corambidae
       Familia         Goniodorididae
        Superfamilia    Polyceroidea (= Phanerobranchiata Non Suctoria)
       Familia         Polyceridae
       Familia         Aegiretidae
       Familia         Gymnodorididae
       Familia         Hexabranchidae
       Familia         Okadaiidae

 Clado Dexiarchia (= Actenidiacea) 
Contiene los clados Pseudoeuctenidiacea y Cladobranchia.

 Clado Pseudoeuctenidiacea ( = Doridoxida) 
        Superfamilia    Doridoxoidea
       Familia         Doridoxidae

 Clado Cladobranchia ( = Cladohepatica) 
Contiene los subclados Euarminida, Dendronotida y Aeolidida.
        no asociado a ninguna Superfamilia 
       Familia         Charcotiidae
       Familia         Dironidae
       Familia         Dotidae
       Familia         Embletoniidae
       Familia         Goniaeolididae
       Familia         Heroidae
       Familia         Madrellidae
       Familia         Pinufiidae
       Familia         Proctonotidae

 Subclado Euarminida 
        Superfamilia    Arminoidea
       Familia         Arminidae
       Familia         Doridomorphidae

 Subclado Dendronotida 
        Superfamilia    Tritonioidea
       Familia         Tritoniidae
       Familia         Aranucidae
       Familia         Bornellidae
       Familia         Dendronotidae
       Familia         Hancockiidae
       Familia         Lomanoridae
       Familia         Phylliroidae
       Familia         Scyllaeidae
       Familia         Tethydidae

 Subclado Aeolidida 
        Superfamilia    Flabellinoidea ( = Pleuroprocta)
       Familia         Flabellinidae
       Familia         Notaeolidiidae
        Superfamilia    Fionoidea
       Familia         Fionidae
       Familia         Calmidae
       Familia         Eubranchidae
       Familia         Pseudovermidae
       Familia         Tergipedidae
        Superfamilia    Aeolidioidea
       Familia         Aeolidiidae
       Familia         Facelinidae
       Familia         Glaucidae
       Familia         Piseinotecidae

 Grupo informal Pulmonata 
Contiene el grupo informal Basommatophora y 
el clado Eupulmonata.

 Grupo informal Basommatophora 
Contiene el Clado Hygrophila
        Superfamilia    Amphiboloidea
       Familia         Amphibolidae
        Superfamilia    Siphonarioidea
       Familia         Siphonariidae
 †     Familia         Acroreiidae

 Clado Hygrophila 
        Superfamilia    Chilinoidea
       Familia         Chilinidae
       Familia         Latiidae
        Superfamilia    Acroloxoidea
       Familia         Acroloxidae
        Superfamilia    Lymnaeoidea
       Familia         Lymnaeidae
        Superfamilia    Planorboidea
       Familia         Planorbidae
       Familia         Physidae

 Clado Eupulmonata 
Contiene los clados Systellommatophora y Stylommatophora. 
        Superfamilia    Trimusculoidea
       Familia         Trimusculidae
        Superfamilia    Otinoidea
       Familia         Otinidae
       Familia         Smeagolidae
        Superfamilia    Ellobioidea
       Familia         Ellobiidae

 Clado Systellommatophora (= Gymnomorpha) 
        Superfamilia    Onchidioidea
       Familia         Onchidiidae
        Superfamilia    Veronicelloidea
       Familia         Veronicellidae
       Familia         Rathouisiidae

 Clado Stylommatophora 
Contiene 
los subclados Elasmognatha, Orthurethra y
el grupo informal Sigmurethra.

 Subclado Elasmognatha 
        Superfamilia    Succineoidea
       Familia         Succineidae
        Superfamilia    Athoracophoroidea
       Familia         Athoracophoridae

 Subclado Orthurethra 
        Superfamilia    Partuloidea
       Familia         Partulidae
       Familia         Draparnaudiidae
        Superfamilia    Achatinelloidea
       Familia         Achatinellidae
        Superfamilia    Cochlicopoidea
       Familia         Cochlicopidae
       Familia         Amastridae
        Superfamilia    Pupilloidea
       Familia         Pupillidae
       Familia         Argnidae
       Familia         Chondrinidae
 †     Familia         Cylindrellinidae
       Familia         Lauriidae
       Familia         Orculidae
       Familia         Pleurodiscidae
       Familia         Pyramidulidae
       Familia         Spelaeodiscidae
       Familia         Strobilopsidae
       Familia         Valloniidae
       Familia         Vertiginidae
        Superfamilia    Enoidea
       Familia         Enidae
       Familia         Cerastidae

 Grupo informal Sigmurethra 
        Superfamilia    Clausilioidea
       Familia         Clausiliidae
 †     Familia         Anadromidae
 †     Familia         Filholiidae
 †     Familia         Palaeostoidae
        Superfamilia    Orthalicoidea
       Familia         Orthalicidae
       Familia         Cerionidae
       Familia         Coelociontidae
 †     Familia         Grangerellidae
       Familia         Megaspiridae
       Familia         Placostylidae
       Familia         Urocoptidae
        Superfamilia    Achatinoidea
       Familia         Achatinidae
       Familia         Ferussaciidae
       Familia         Micractaeonidae
       Familia         Subulinidae
        Superfamilia    Aillyoidea
       Familia         Aillyidae
        Superfamilia    Testacelloidea
       Familia         Testacellidae
       Familia         Oleacinidae
       Familia         Spiraxidae
        Superfamilia    Papillodermatoidea
       Familia         Papillodermatidae
        Superfamilia    Streptaxoidea
       Familia         Streptaxidae
        Superfamilia    Rhytidoidea
       Familia         Rhytididae
       Familia         Chlamydephoridae
       Familia         Haplotrematidae
       Familia         Scolodontidae
        Superfamilia    Acavoidea
       Familia         Acavidae
       Familia         Caryodidae
       Familia         Dorcasiidae
       Familia         Macrocyclidae
       Familia         Megomphicidae
       Familia         Strophocheilidae
        Superfamilia    Plectopyloidea
       Familia         Plectopylidae
       Familia         Corillidae
       Familia         Sculptariidae
        Superfamilia    Punctoidea
       Familia         Punctidae
 †     Familia         Anastomopsidae
       Familia         Charopidae
       Familia         Cystopeltidae
       Familia         Discidae
       Familia         Endodontidae
       Familia         Helicodiscidae
       Familia         Oreohelicidae
       Familia         Thyrophorellidae
        Superfamilia    Sagdoidea
       Familia         Sagdidae

El clado Sigmurethra contiene dos superfamilias,
que no pertenecen al clado Limacoida.
        Superfamilia    Arionoidea
       Familia         Arionidae
       Familia         Anadenidae
       Familia         Ariolimacidae
       Familia         Binneyidae
       Familia         Oopeltidae
       Familia         Philomycidae
        Superfamilia    Helicoidea
       Familia         Helicidae
       Familia         Bradybaenidae
       Familia         Camaenidae
       Familia         Cepolidae
       Familia         Cochlicellidae
       Familia         Elonidae
       Familia         Epiphragmophoridae
       Familia         Halolimnohelicidae
       Familia         Helicodontidae
       Familia         Helminthoglyptidae
       Familia         Humboldtianidae
       Familia         Hygromiidae
       Familia         Monadeniidae
       Familia         Pleurodontidae
       Familia         Polygyridae
       Familia         Sphincterochilidae
       Familia         Thysanophoridae
       Familia         Trissexodontidae
       Familia         Xanthonychidae

 Cambios desde 2005 
 Cambios en la taxonomía desde la emisión (2005) 
 2006-2007 Taxonomía de las Helcionelloida, cuyos grupos fueron asociados a las  "Moluscos paleozoicos con posición incierta"
 La Familia Provannidae fue traslado a la SuperfamiliaAbyssochrysoidea (Tomlin, 1927)
 Una nueva Familia fue introducido: Hokkaidoconchidae (Kaim, Jenkins & Warén, 2008)Kiel,S., Campbell,K.A., Elder,W.P., & Little,C.T.S.:
2008; 
"Jurassic and Cretaceous gastropods from hydrocarbon seeps in forearc basin and accretionary prism settings, California";
Acta Palaeontologica Polonica 53(4): 679–703; 
PDF
 Apreciación de los Depressizoninae a la Familia Depressizonidae: Geiger (2009)
 2006 se mostró la polifilia de las Trochoidea y Turbinidae y Trochidae, Turbinidae y Trochoidea fueron redefinidos en 2008.

 Investigaciones actuales y proposiciones 
 Según investigaciones filogenéticos basando an una analis de ADN de genomas de mitocondrias, Grande et al. (2008) concluyeron, que las pulmonata son polifileticas, que el grupo de Euthyneura no es monofilético, porque en testos los Pyramidelloidea eran parte de las Euthyneura; las Opisthobranchia no son monofilético porque las Siphonaria pectinata no deben pertenecer al grupo de las Opisthobranchia.

 Véase también 
 Taxonomía de las Gastropoda (Fin del siglo XIX)
 Taxonomía de las Gastropoda (Principio del siglo XX)
 Taxonomía de las Gastropoda (Ponder & Lindberg, 1997)

 Referencias 

 Klussmann-Kolb, A., Dinapoli, A., Kuhn, K., Streit, B. & Albrecht, C.: "From sea to land and beyond – New insights into the evolution of euthyneuran Gastropoda (Mollusca)"; BMC Evolutionary Biology; 8:57; 25.02.2008; 
 Cunha, R.L., Grande, C. & Zardoya, R.: "Neogastropod phylogenetic relationships based on entire mitochondrial genomes"''; BMC Evolutionary Biology; 9: 210; 23.08.2009;; 

!Taxonomía (Bouchet&Rocroi,2005)
Taxonomía